Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (finale)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Thomas Enqvist (primo turno)
 Gilbert Schaller (Campione)

 Marcelo Filippini (primo turno)
 Horst Skoff (semifinali)
 Gabriel Markus (secondo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1994